Tzuriel steht für:

 Tzuriel (Israel), Ort in Galiläa

Tzuriel bzw. Zuriel ist der Familienname folgender Personen:
 David Tzuriel (* 1946), israelischer Psychologe und Hochschullehrer 
 Marisa Zuriel (* 1982), argentinische Schachspielerin
 Sarai Tzuriel (* 1952), israelische Sängerin und Schauspielerin